Бори́с Никола́евич Лео́нов (2 октября 1932, п. Октябрьский, Центрально-Чернозёмная область — 3 февраля 2014, Санкт-Петербург) — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1993).

Биография 
Борис Николаевич Леонов родился 2 октября 1932 года в посёлке Октябрьский (ныне — Белгородская область).

В 1959 году окончил актёрский факультет Харьковского государственного театрального института (ныне Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского). Играл в Белгородском областном драматическом театре им. М. С. Щепкина и в Калининском областном драматическом театре юного зрителя (ныне Тверской областной театр юного зрителя). С 1961 года — член Союза театральных деятелей СССР.

С 1977 по 2001 год состоял в труппе Мичуринского драматического театра. После выхода на пенсию в 2001 году начал сниматься в российских телесериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Гончие», «Попытка к бегству», «Улицы разбитых фонарей» как актёр второго плана.

Последние годы проживал в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге. Умер 3 февраля 2014 года.

Награды и премии 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
 Заслуженный артист Российской Федерации (1993)

Работы в театре

Мичуринский драматический театр 
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростан — Сирано де Бержерак
 «Учитель танцев» Лопе де Вега — Альдемаро

Фильмография 
 — — Чёрный ворон — старик (озвучил Валерий Филонов)
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-5 (9-я и 10-я серии «Крымский серпантин») — Платон Иванович
  — Винтовая лестница — эпизод
  — Иванов и Рабинович — коллега Маровича
  — Тайны следствия 4 (фильм 6-й «Выбор оружия») — Михалыч
  — Катерина — эпизод
  — Неровное дыхание — Евгений Матвеевич
  — Попытка к бегству (фильм 1-й «Собачья работа») — эпизод (нет в титрах)
  — Б. О. М. Ж. — сосед Фильмоновых (нет в титрах)
  — Гончие 3 (2-й фильм «Большие ставки») — эпизод
  — Тайны следствия 10 (фильм 4-й «Чёрная метка») — вахтёр в общежитии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Харьковского театрального института
Персоналии:Белгородский драматический театр имени М. С. Щепкина
Персоналии:Мичуринск